championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine (12 au  à Sofia)
  championnats d'Europe de gymnastique artistique masculine (19 au  à Sofia)